Углегорское сельское поселение — муниципальное образование в Тацинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Углегорский.

История 
В 1950-х годах в земных недрах на территории Тацинского района был в большом количестве обнаружен каменный уголь, притом хорошего качества. В 1955 году сюда прибыли первые строители посёлка горняков. В 1957 году посёлок был почти полностью выстроен: были возведены коттеджи, продолжались строиться многоэтажные дома. Тогда же начали действовать культурно-бытовые учреждения

В 1961 году посёлок был отнесен к категории рабочих поселков с присвоением звания «районный посёлок Углегорский». В марте 1961 года был образован поселковый Совет депутатов трудящихся. В январе 1965 года был образован Углегорский поселковый совет Тацинского района Ростовской области. В 1971 году на его территории были организованы ряд промышленных предприятий: обувная фабрика, завод металлоизделий и фабрика нетканых материалов, позднее появился и домостроительный комбинат.

В январе 1992 года Углегорский поселковый совет Тацинского района Ростовской области был переименован в Администрацию Углегорского поселкового Совета Тацинского района Ростовской области.

В сентябре 2004 года администрация была реорганизована в Администрацию Углегорского сельсовета. В 2005 году муниципальное образование было переименовано в Углегорское сельское поселение.

Административное устройство 
В состав Углегорского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 посёлок Углегорский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Муниципальные образования Тацинского района
Сельские поселения Ростовской области